Rokitansky ou Rokitanski est un nom de famille autrichien portée par :

 Alexander Rokitansky (1956- ), médecin et professeur autrichien ;
 Carl von Rokitansky (1804–1878), médecin pathologiste, anthropologue, philosophe et homme politique autrichien, éponyme de plusieurs notions en médecine, parmi lesquelles une maladie génétique, le syndrome de Rokitansky-Küster-Hauser ;
 Gert Rokitansky (1906–1987), ornithologue autrichien ;
 Hans von Rokitansky (1835–1909), chanteur d'opéra (basse) et professeur de chant ;
  (1848–1924), autrice de livres de cuisine autrichienne ;
 Prokop von Rokitansky (1842–1928), pathologiste et médecin interniste autrichien, professeur à l'université d'Innsbruck ;
  (1836–1896), chanteur d'opéra autrichien et professeur de chant ;
 Karl Rokitansky, gynécologue, professeur à l'université de Graz.

Rokitansky peut aussi faire référence à : 
 Rokitansky, groupe de musique autrichien ;
 Mont Rokitansky, autre nom du Mont Pico sur l'île Brabant de l'archipel Palmer, en Antarctique